Sezon SM-liiga rozegrany na przełomie 2008 i 2009 jako 34. sezon rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w hokeju na lodzie.

Obrońcą tytułu była drużyna Kärpät, która w finale poprzedniej edycji pokonała Blues 4:1.

Sezon zasadniczy 
 Tabela

Legenda:
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Zwycięstwa, ZDK = Zwycięstwa  po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica w golach 
       = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off,       = Kwalifikacja do rywalizacji play-out (o utrzymanie)

W sezonie zasadniczym uczestniczyło 14 drużyn, które rozegrały po 58 spotkań. 
Osiem pierwszych zakwalifikowało się do fazy play-off, w której walczyły o mistrzostwo Finlandii. Ostatni zespół rywalizował o miejsce w kolejnym sezonie.

Faza play-off 
 Runda kwalifikacyjna
 HIFK (7) - TPS (10) 0:2 (1:3, 1:4)
 Ilves (8) - Pelicans (9) 1:2 (2:3, 1:0 d., 2:3 d.)

Faza play-out 
Pierwszy etap
 Lukko (11) - SaiPa (14) 0:3 (2:3, 2:5, 2:3)
 Ässät (12) - Tappara (13) 0:3 (4:5, 2:7, 2:4)

Drugi etap
 Lukko (11) - Ässät (12) 3:1 (1:0, 1:0, 1:4, 3:1)

Przegrana drużyna w drugim etapie fazy play-out wystąpiła w rozgrywce o miejsce SM-liiga rywalizując o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej z aktualnym mistrzem Mestis tj. drugiej klasy rozgrywkowej w Finlandii. Przedstawiciel SM-liiga wygrał rywalizację do czterech zwycięstw i zachował swój status w rozgrywkach.
 Ässät - Sport 4:3 (2:3, 3:1, 5:0, 1:2, 3:4, 3:2, 3:0)

Nagrody 
Klubowe
 Trofeum pamiątkowe Harry’ego Lindbladina – pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym: JYP
 Kanada-malja – mistrzostwo w fazie play-off: JYP
 Hopealuistin – najlepszy bilans goli w sytuacjach specjalnych: Blues
 Trofeum pamiątkowe Aaro Kivilinny – najlepszy klub w Finlandii ogółem: Blues

Indywidualne
 Trofeum Aarnego Honkavaary – najwięcej goli w sezonie zasadniczym: Jussi Makkonen (HPK) - 27 goli
 Trofeum Juhy Rantasili – najwięcej goli wśród obrońców w sezonie zasadniczym: Markus Seikola (Ilves) - 18 goli
 Trofeum Veliego-Pekki Ketoli – najwięcej punktów w sezonie zasadniczym: Kim Hirschovits (HIFK) - 66 pkt.
 Trofeum Mattiego Keinonena – najbardziej efektywny zawodnik w klasyfikacji +/- w sezonie zasadniczym: Olli Malmivaara (JYP) +28
 Trofeum Lassego Oksanena – najlepszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Juuso Riksman (Jokerit)
 Trofeum Jariego Kurri – najlepszy zawodnik w fazie play-off: Pekka Tuokkola, Sinuhe Wallinheimo (JYP)
 Kultainen kypärä – najlepszy zawodnik sezonu: Juuso Riksman (Jokerit)
 Trofeum Urpo Ylönena – najlepszy bramkarz sezonu: Juuso Riksman (Jokerit)
 Trofeum Pekki Rautakallio – najlepszy obrońca sezonu: Markus Seikola (Ilves)
 Trofeum Raimo Kilpiö – najuczciwszy zawodnik sezonu: Sami Kapanen (KalPa)
 Trofeum Jarmo Wasamy – najlepszy debiutant sezonu: Teemu Hartikainen (KalPa)
 Skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Juuso Riksman (Jokerit)
 Obrońcy: Markus Seikola (Ilves), Olli Malmivaara (JYP)
 Napastnicy: Sami Kapanen (KalPa), Jarkko Immonen (JYP), Jonas Andersson (Kärpät) 
 Trofeum Kaleviego Numminena – najlepszy trener sezonu: Risto Dufva (JYP)

Przypisy 

2008 w hokeju na lodzie
2009 w hokeju na lodzie
2008 w Finlandii
2009 w Finlandii
Hokej na lodzie w Finlandii